bandolet – rodzaj broni palnej używanej w XVI i XVII w.
 bandolet (bandolier) – szeroki wojskowy pas przewieszany przez ramię